Влади́мир Зо́рин:
 Зорин, Владимир Викторович (род. 1953) — советский и российский химик-органик, педагог.
 Зорин, Владимир Ильич (род. 1957) — заслуженный тренер России, главный тренер сборной команды России по кудо.
 Зорин, Владимир Юрьевич (род. 1948) — министр Российской Федерации.